Adattamento del termine francese console, generalmente equivalente all'italiano "quadro di comando" (nel caso di apparecchiatura elettronica o informatica).
 Consolle – di un organo
 Consolle – di un disc jockey
 Consolle – mobile simile a un tavolino da parete
 Consolle – dispositivo per eseguire videogiochi
 Consolle – metodo per interfacciarsi con un computer o un macchinario elettronico